Большое Орлово — озеро в Гдовском районе Псковской области.

Большое Орлово — озеро в Илекском районе Оренбургской области.